De Super G voor mannen op de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op 19 februari 2010 in het wintersportgebied Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Noor Kjetil André Aamodt.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Mannen Super G